Albanian Airlines MAK, действующая как Albanian Airlines, — небольшая авиакомпания Албании со штаб-квартирой в городе Тирана, работавшая в сфере регулярных международных перевозок из столицы страны. Портом приписки авиакомпании являлся международный аэропорт Тираны. 11 ноября 2011 года Управление гражданской авиации Албании отозвало лицензию Albanian Airlines.

История

Основание 
Авиакомпания Alberia Airlines была основана в мае 1991 года. Спустя год официальное название перевозчика было изменено на действующее в настоящее время Albanian Airlines, после чего компания начала предоставлять услуги регулярных пассажирских перевозок. Albanian Airlines создавалась в форме совместного предприятия между албанской государственной компанией Albtransport и австрийской частной авиакомпанией Tyrolean Airways, при этом флот перевозчика состоял из одного самолёта De Havilland Canada Dash 8-102 с австрийской регистрацией (OE-LLI). Лайнер эксплуатировался канадскими пилотами и инженерами по лицензии Tyrolean Airways вплоть до августа 1994 года, когда австрийская компания расторгла договор с Albanian Airlines и отозвала самолёт из операционного лизинга.

Приватизация 
В 1994 году Albanian Airlines был приватизирована и перешла в собственность кувейтского конгломерата компаний M. A. Kharafi & Sons Group. Спустя три года деятельность перевозчика была полностью реструктуризирована. До 1997 года Albanian Airlines эксплуатировала один самолёт Airbus A320-231, взятый в аренду у египетской авиакомпании Shorouk Air, а к 2001 году компания работала на четырёх судах Ту-134, выполняя регулярные пассажирские перевозки из Тираны в Болонью, Франкфурт, Стамбул, Приштину, Рим и Цюрих. В июле того же года авиакомпания постепенно начала вывод из эксплуатации самолёты Ту-134, заменяя их на BAe 146. Модернизация флота позволила Albanian Airlines выйти на новые маршруты в Бельгии и Германии.

В августе 2008 года авиакомпания была приобретена албанской инвестиционной группой «Advanced Construction Group» (ACG), которая выкупила все 100 % собственности перевозчика у «M. A. Kharafi & Sons Group».

Evsen Group 
14 августа 2009 года руководство Albanian Airlines объявило о совершённой сделке, согласно которой 93 % собственности авиакомпании перешло в совместный азербайджано-турецкий холдинг «Evsen Group», и только 7 % осталось в ведении албанской компании «Advanced Construction Group».

После смены собственника авиакомпания провела фирменный ребрендинг, сменила логотип, и получила в аренду из словакской Air Slovakia два самолёта Boeing 737 и один Boeing 757.

9 октября 2009 года Albanian Airlines объявила о планируемом открытии новых регулярных рейсов в Париж, Амстердам, Милан, Рим, Афины, Джидду, Пекин, а затем и в Соединённые Штаты Америки. Все планы остались нереализованными вследствие плохого финансового положения авиакомпании и дальнейшего отзыва арендованных воздушных судов в компанию Air Slovakia.

Маршрутная сеть

Флот 
По состоянию на январь 2011 года авиакомпания Albanian Airlines эксплуатировала следующие следующие самолёты, средний возраст которых составил 22,5 лет:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Albanian Airlines

Авиакомпании Албании
Компании Албании